Rusland har deltaget i de olympiske lege i flere forskellige konstellationer. Det Russiske Kejserrige deltog i Sommer-OL 1900, Sommer-OL 1908 og Sommer-OL 1912. Efter Den Russiske Revolution i 1917 tog det lang tid før russiske udøvere igen kunne deltage. Under Sommer-OL 1952 deltog Sovjetunionen for første gang, og deltog senere i samtlige olympiske lege frem til Sommer-OL 1988 undtaget Sommer-OL 1984 i Los Angeles som de boykottede. Efter Sovjetunionens opløsning deltog Rusland som en del af Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG) under Sommer-OL 1992 og Vinter-OL 1992. Fra og med Vinter-OL 1994 deltog Rusland igen som selvstændig nation.

Sovjetunionen arrangeret Sommer-OL 1980 i Moskva, og Rusland arrangeret Vinter-OL 2014 i Sotji.

Medaljeoversigt

Fotnote

Eksterne henvisninger 
 Ruslands OL-statistik  på Sports-reference.com

Rusland ved sommer-OL
Rusland ved vinter-OL
OL